Экономика Курганской области — 62-я экономика среди субъектов Российской Федерации по объёму валового регионального продукта (2008 г.). Объём валового регионального продукта Курганской области в 2008 году составил 106 млрд рублей. Средняя заработная плата в 2013 году составила 15 200 рублей.

Промышленность 

Крупнейшими промышленными центрами Курганской области являются города Курган и Шадринск.

В промышленности Курганской области выделяются три основные сферы деятельности:

 добывающее производство (2,3% промышленных предприятий)
 производство и распределение электроэнергии газа и воды (18% предприятий)
 обрабатывающее производство (79,7% ).

В структуре занятости среди трех групп отраслей самая высокая доля занятого населения в обрабатывающей промышленности – 79 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 19 %, в добывающей – 2 %. При этом занятость в обрабатывающей промышленности в 2006 г. составляла более 70000 чел., а в 2016 г. снизилась до 43014 чел.

Добывающая промышленность  

В данной сфере деятельности существуют два направления: 

 геологоразведочные работы
 добыча и переработка.

Геологоразведочными работами занимаются предприятия ООО «Уралгеопроект» и НПФ «Геологоразведка». Ко второму направлению относят добычу урановой руды, гравия, песка и глины. Ведущими предприятиями добывающей промышленности являются ОАО «Бентонит», ЗАО «Далур», ООО «Синарский щебеночный карьер».

Сырьевой базой предприятия ООО «Бентонит Кургана» является одно из лучших в России месторождений бентонитовых глин – «Зырянское» (Кетовский район), На месторождении добывается 200 тыс. тонн бентонита в год и производится 110 тыс. тонн бентопорошка.

Курганская область является одним из трех уранодобывающих регионов России (3-е место по добыче в РФ). Добычей занимается АО «Далур» – первое в России предприятие по добыче урана способом подземного выщелачивания. Добыча ведется на Далматовском (Далматовский район), Хохловском месторождениях (Шумихинский район) и готовится к промышленной разработке Добровольное месторождение (Звериноголовский район). Запасы урана оцениваются в 18496 тонн. Численность работников основного предприятия составляет более 400 человек, на строительстве и расширении мощностей занято более 200 человек. 

ОАО «Синарский щебёночный карьер» разрабатывает единственный в Курганской области щебеночный карьер. Ведется добыча базальта в западном участке Синарского карьера в Катайском районе. Добывают строительный камень взрывным способом. Северный участок находится в пользовании у ООО «Торговый дом «Синара». Запасы составляют 23 млн м³ камня, что обеспечит работу предприятия на 100–120 лет.

Другие предприятиям добывающей промышленности Курганской области:

 добыча кварцевых порфиров – ООО «Першинский каменно-щебёночный карьер «Кварц» в Далматовском районе; 
 добыча строительного песка ведется предприятиями: 
 ООО «Добывающий завод силикат» на месторождении Просветское в Кетовском районе; 
 ООО «Кварц» – Сухринское в Шадринском районе; 
 ООО «Пески» – Заисетское в Катайском районе; 
 ООО «Кургангидрострой» – Далматовское-2 в Далматовском районе, 
 ООО «Ударник» на месторождении «Ударник» в Шатровском районе; 
 ООО «Саломатовское»– на Саломатовском-1 и Саломатовском-2 в Шатровском районе;  
 ООО «Технопески» – на восточной части Чумлякского-2 месторождения в Щучанском районе; 
 в области разрабатывается 4 месторождения кирпично-черепичных глин и суглинков: 
 Брылинское (ООО «Завод керамических материалов»);
 Мишкинское-2 (ООО «Мишкинский Завод Строительных Материалов»);
 Восточно-Пепелинское и Сладко-Карасинское (ООО «Уралтерракот»).

Обрабатывающая промышленность 

Ведущими отраслями обрабатывающей промышленности являются машиностроение и металлообработка, пищевая и медицинская промышленность, промышленность строительных материалов, легкая, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная.

Машиностроение 

Машиностроение и металлообработка по-прежнему остается ведущей отраслью промышленности, ее доля составляет более 50 %. 

Область производит 35 % коммунально-строительных машин в России, 30 % пожарных машин, 40 % автобусов среднего класса. 

В годы Великой Отечественной войны на территорию Курганской области были эвакуированы 16 предприятий из западных областей страны. На их базе и формировалась собственная промышленность, в том числе машиностроение. 

На сегодняшний день машиностроительная отрасль в Курганской области представлена:
ОАО «Курганский машиностроительный завод» (Курган) — единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты;
ООО «Курганский автобусный завод» (Курган) — производство автобусов среднего класса;
ОАО «Курганский завод дорожных машин» (Курган) — производство дорожно-строительной и коммунальной техники;
ЗАО «Курганстальмост» (Курган) — производство пролетных строений железнодорожных и автомобильных мостов;
ОАО «Шадринский автоагрегатный завод» (Шадринск) — производство алюминиевых теплообменников;
ОАО «Шумихинский завод подшипниковых иглороликов» (Шумиха) — производство подшипников и роликов;
ОАО «Завод Старт» (Далматово) — производство автоцистерн для пищевой и нефтяной промышленности;
ОАО «Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования» (Варгаши) — производство противопожарной техники.
ОАО НПО «Курганприбор»
 АО «АК Корвет»
 ООО «Курганхиммаш»

 «Курганский электромеханический завод»
 АО «Курганский завод электромонтажных изделий»
 ООО «Темпер», 
 «Курганский арматурный завод»
 «Кургансельмаш»
 ЗАО «Завод Мельмаш»
 АО «КМЗ конвейерного оборудования»
 АО «Курганские прицепы»

Энергетика 

По состоянию на конец 2018 года, на территории Курганской области эксплуатировались электростанции общей мощностью 706,2 МВт, подключённые к единой энергосистеме России, в том числе 3 крупные тепловые электростанции и несколько небольших электростанций промышленных предприятий. В 2018 году они произвели 3195,1 млн кВт·ч электроэнергии. Основными источниками генерации энергии являются Курганская ТЭЦ, Курганская ТЭЦ-2 и Западная ТЭЦ (введена в эксплуатацию в январе 2016 г.), которые частично покрывают потребность в электрической и тепловой энергии в Курганской энергосистеме. Самая высокая доля выработки электроэнергии приходится на Курганскую ТЭЦ и Курганскую ТЭЦ-2. Особенностью энергетического комплекса Курганской области является дефицит генерирующей мощности. Поэтому часть электроэнергии область получает из соседних регионов по линиям электропередач.

Большая часть всей потребляемой энергии приходится на электрифицированный железнодорожный транспорт и прочие транспортные организации – 29 %, сферу услуг и коммунальный сектор – 27,2 %, промышленное потребление – 23,6 %, население – 18 %, предприятия сельского хозяйства и строительная сфера – 2,2 %. В промышленном потреблении лидируют такие предприятия машиностроения и метеллообработки, как ОАО «КМЗ», ЗАО «Курганстальмост», ОАО «ШААЗ». 

В Курганской области с 1 ноября 2016 г. передачу электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение потребителей к электросетям осуществляет ПАО СУЭНКО (Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания»).

Сельское хозяйство 
На 1 января 2021 года сельское население 308 472 человек, 38 % населения Курганской области.

Главным природным богатством области является плодородная земля. Сельскохозяйственные угодья занимают более 39 % площади области, 65 % пахотных угодий составляют черноземы.
Леса занимают примерно пятую часть территории области — 1,7 млн га.

В структуре стоимости произведенной продукции сельского хозяйства Курганской области доля продукции растениеводства в 2015 году составляет 58,0 %, доля животноводства — 42,0 %.

Растениеводство 
В Курганской области имеется 4,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 2,3 млн га пашни, 510 тыс. га сенокосов, 745 тыс. га пастбищ, 456 тыс. га залежей. В расчете на одного жителя Курганской области приходится 2,7 га пашни (по России — 0,8 га). 65 % пахотных угодий составляют черноземы.
Продукция растениеводства занимает более 60 % общего объёма производства сельскохозяйственной продукции.

Основную массу посевных площадей области занимает мягкая яровая пшеница, самые распространенные сорта Омская 36, Радуга (урожайность 31,6 ц/га) и Уралосибирская 2 (урожайность 30,0 ц/га), используется два сорта иностранной селекции это сорт Ликамеро (Франция) и Тасос (Германия). По яровому ячменю наибольшее распространение получает сорт Памяти Чепелева.. Рекомендованы для возделывания в Курганской области сорта яровой твёрдой пшеницы «Кремень» (урожайность 23,8 ц/га, максимальная 41,5 ц/га) и «Никола» от Агролига ЦСР (урожайность 21,6 ц/га, максимальная 38,9 ц/га).

Посевные площади ржи в 2019 году 15,7 тыс. га (1,8 % по России, 13 место), валовый сбор 31,5 тыс. тонн (2,2 %, 13 место), урожайность 20,3 ц/га (10 место, в среднем по РФ — 17,3 ц/га). Посевные площади рапса 32,9 тыс. га (2,1 % по России, 15 место в 2019 году). Курганская область входит в ТОП-15 регионов по сборам гречихи, доля в общероссийских посевах 1,5 %, в ТОП-20 регионов по посевным площадям овса.

В Курганской области реализуется программа развития льняного комплекса. По посевным площадям льна-долгунца область входит в ТОП-20, к 2031 году посевная площадь увеличится до 12,5 тысяч га (при пятипольном севообороте).

Посевные площади льна-кудряша (льна масличного) в 2018 году составили 51,9 тыс. га (7,0 % по России, 5 место) (62,4 тыс. га, 7,7 % в 2019), сбор 49,5 тыс. тонн (8,3 %, 4 место), урожайность 10,4 ц/га (2 место после Алтайского края).

Курганская область на 8-м месте в рейтинге регионов по размеру площадей огурцов открытого грунта в 2019 году — 200 га (5,2 % по России), сбор составил 790 тонн (0,8 %), на 18-м месте по размеру площадей помидоров открытого грунта — 50 га (0,3 %).

В 2022 году валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 2270 тыс. тонн (рост в 2,2 раза) при урожайности 22,9 ц/га. Урожай картофеля 88,5 тыс. т (+27,1 тыс. т), прочих овощей — 32,7 тыс. т (+11,7 тыс. т). Интенсификация производства продукции растениеводства в Курганской области достигнута во многом благодаря увеличению посевных площадей и доли орошаемых угодий. Так, в период с 2019 по 2022 годы в области введено в сельхозоборот 135 тыс. га (1350 км2) пашни и 607 га орошаемых земель. 

В 2020 году валовой сбор зерновых и зернобобовых составил 1431,7 тыс. тонн (-19,6 %) при урожайности 13,9 ц/га. Посевные площади 1 млн 65 тыс. га.

Животноводство 
Основные отрасли специализации в животноводстве — скотоводство мясомолочного направления, птицеводство, свиноводство.

На 1 января 2021 года / 2015 года поголовье свиней в Курганской области насчитывало 73,5 / 93,9 тыс. голов, крупного рогатого скота (КРС) — 116,8 / 119,7 тыс. голов, из них поголовье коров — 49,0 / 55,9 тыс. голов), овец и коз — 111,9 / 132,2 тыс. голов, птицы 1245,1 тыс. голов.

В 2020 году хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 68,1 тыс. тонн (99,5 % к уровню 2019 г.), молока — 190,5 тыс. тонн (97,4 %), яиц — 91,8 млн штук (99,9 %).
В среднем в расчёте на одну корову молочного стада надоено 5268 килограммов молока (+36 кг).

Говядины в Курганской области в 2015 году произвели 36,6 тыс. тонн в живом весе (25-е место в России), свинины — 18,3 тыс. тонн (48-е место), мяса птицы — 15,3 тыс. тон (53-е место), баранины и козлятины — 3,4 тыс. тонн (27-е место), молока — 252,6 тыс. тонн (42-е место), яиц — 104,8 млн штук (61-е место).

Правительство Курганской области планирует в разы увеличить объёмы овцеводства и поголовье крупного рогатого скота (КРС), а также занять нишу производства индейки. В регионе для этого уже реализуются более 150 инвестиционных проектов. «Выстраивается диалог с крупными агрохолдингами — „Мираторг“, „ЭкоНива“, „Титан-Агро“ и другими, которые рассматривают возможность строительства животноводческих ферм на территории области». Тем более имеются пастбища, сенокосы и пашня, порядка 1 млн га свободных сельхозугодий. В 2020 году сельхозпроизводителям компенсируют 65 % стоимости на приобретение племенного молодняка КРС, 50 % на приобретение оборудования для молочных ферм и 50 % для свиноводческих комплексов.

С 2015 года реализуется программа развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Курганской области. Вылов водных биоресурсов в 2016 году составил 4,3 тыс. тонн, рост в 2,2 раза к 2014 году, самообеспеченность рыбой составляет 21 %.

Здравоохранение и экотуризм 
Область привлекательна для людей, желающих поправить своё здоровье. Самые знаменитые оздоровительные комплексы — «Сосновая роща», «Курорт Озеро Медвежье»,  «Жемчужина Зауралья».
Также имеется высокий потенциал для развития экологического туризма.

Транспорт 

Транспортная система Курганской области объединяет в себе железнодорожный, автомобильный, воздушный, трубопроводный и электронный транспорт, является частью транспортной системы страны и осуществляет пассажирское сообщение и перевозку грузов. Её доля в валовом региональном продукте составляет около 16 %. Также как промышленность и сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей Курганской области, в которой трудятся 7,5 % от числа всех занятых.

Плотность транспортной сети в Курганской области имеет следующие показатели: 

 плотность автомобильных дорог с твердым покрытием – 133 км/1000 км2 – 2-е место в УрФО, 
 плотность железных дорог – 10,4 км/1000 км2 – 3-е место в УрФО.

По её территории проходят электрифицированная транссибирская железнодорожная магистраль, магистральные нефте- и газопроводы. Она граничит с высокоразвитыми областями Урала — Свердловской и Челябинской, а также с Тюменской областью и Казахстаном.

Аэропорты
 Аэропорт Курган

Основные дороги
 «Байкал»  Челябинск — Курган — Ишим — Омск — Новосибирск , 
  — федеральная трасса Екатеринбург — Курган.
  — федеральная трасса Шадринск — Миасское (на Челябинск).
  — региональная дорога Шадринск — Ялуторовск.
 Шумиха — Шадринск — региональная дорога Шадринск — Шумиха.
  — шоссейная дорога на Целинное

Природные ресурсы 
В области широко распространены месторождения строительных материалов, обнаружены запасы железных руд (около 2 млрд т), урана.

Примечания